Ödenburg  oder Oedenburg ist der Name folgender Orte:

 Ödenburg, ungarisch Sopron, eine Stadt im Westen von Ungarn, ehemals Hauptort des Komitats Ödenburg
 Komitat Ödenburg, eine historische Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn, auf dem Gebiet Westungarns und des österreichischen Burgenlands

Ödenburg  oder Oedenburg ist der Name folgender Burgen:

in Deutschland:
 Ödenburg (Oberstetten), eine Burgruine in der Gemeinde Hohenstein im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Oedenburg wird auch die Rödenburg in Rammingen, Baden-Württemberg, genannt
 Ödenburg (Tübingen), eine Burgruine bei Tübingen in Baden-Württemberg
 Burgruine Ödenburg (Hainsberg), eine Burgruine bei Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern
 Burgstall Ödenburg abgegangene Burg bei Thaining im Landsberg am Lech, Bayern

in Frankreich:
 Oedenburg (Elsass), eine Burgruine in der Gemeinde Orschwiller im französischen Département Bas-Rhin

in der Schweiz:
 Ruine Ödenburg, eine Burgruine zwischen Wenslingen und Tecknau im Schweizer Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Odenburg
 Öder Burg
 Ödschlössel
 Pustý hrad
 Pustý hrádek